

Wydarzenia 

 Azja
 Cesarzową Chen Jiao wygnano z dworu.
 Europa
 Bitwa pod Stratonikeją. Rzymianie pobili Pergamończyków.
 Kupcy italscy pojawili się na Delos (data sporna lub przybliżona).

Zmarli 
 Ariarates V Eusebes Filopator, król Kapadocji
 Menander I, król Indo-Grecki
 Ptolemeusz Memfites, jedyny syn egipskiego króla Ptolemeusza VIII Euergetesa II Fyskona i jego siostry-żony Kleopatry II (ur. 144 p.n.e.)